Salambo steht für:

 Salambo, Roman von Gustave Flaubert und Name von dessen Hauptfigur
 Salambo (Göttin), Erscheinungsform der antiken Göttin Astarte
 Salambo (Tunesien), Ort bei Karthago, heute Vorort von Tunis
 Salambo (Nachtlokal), auf der Großen Freiheit in Hamburg
 Salambo (Berlin), ehemaliger Nachtclub auf dem Ku’damm
 Salambo (Chanson), Chanson des Sängers Klaus Hoffmann, auf der LP Westend (1979)
 Salambo (1911), italienischer Spielfilm von 1911
 Salambo (1924), österreichischer Spielfilm von 1924

Siehe auch:
 Salammbô, eine Oper von Modest Mussorgski